Le terme « Macronie » peut faire référence à :
 la patrie des Macrons, un peuple pontique de l'Antiquité, vivant à l'ouest du royaume d'Ibérie caucasienne ;
 la pratique politique et les soutiens du président français Emmanuel Macron et de ses partisans

Homonymie